A View to a Kill steht für:
 den Originaltitel zu dem Film James Bond 007 – Im Angesicht des Todes von 1985
 A View to a Kill (Lied), Lied von Duran Duran, Soundtrack zum Film James Bond 007 – Im Angesicht des Todes
 James Bond 007: A View to a Kill, ein Computerspiel von Mindscape aus dem Jahr 1985
 A View to a Kill, ein Computerspiel von Domark aus dem Jahr 1985